Симфонический оркестр Шведского радио () — симфонический оркестр, радиоансамбль, основанный в 1927 году под патронатом Шведского радио и базирующийся в Стокгольме.

Выход оркестра на уровень мировой известности связывается, прежде всего, с руководством Серджиу Челибидаке во второй половине 1960-х гг. Значительный вклад в репутацию оркестра как крупнейшего пропагандиста шведской музыки внёс дирижёр Стиг Вестерберг, под руководством которого в 1958—1983 гг. состоялось более 100 премьер произведений шведских композиторов.

Руководители оркестра

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Шведского радио

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1927 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Шведского радио
Музыка в Стокгольме
Музыкальные коллективы вещательных организаций
Радиоансамбли
Шведское радио